Marcin Zboży Zakrzewski (zm. 1598) – stolnik brzeskokujawski
 Marcin Zakrzewski (zm. 1601) – kasztelan słoński
 Marcin Zboży Zakrzewski (zm. 1704) – kasztelan słoński
 Marcin Zakrzewski (zm. 1775) – burgrabia grodzki ciechanowski